Seyidlər – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian
 Seyidlər – centro abitato del distretto di Neftçala, in Azerbaigian
 Seyidlər – centro abitato del distretto di Saatlı, in Azerbaigian
 Seyidlər – centro abitato del distretto di Salyan, in Azerbaigian
 Seyidlər – centro abitato del distretto di Samux, in Azerbaigian
 Seyidlər – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian
 Seyidlər – centro abitato del distretto di Zəngilan, in Azerbaigian